Sunti kan syfta på:

Sunti Betta – en kulle i Indien
Sunti – en å i Karleby, se Stadssundet